Фредонія () або Фрідонія () — назва низки населених пунктів.

Фрідонія:
 Фрідонія — місто, штат Аризона
 Фрідонія — місто, штат Арканзас
 Фрідонія — місто, штат Айова
 Фрідонія — місто, штат Канзас
 Фрідонія — місто, штат Кентуккі
 Фрідонія — місто, штат Північна Дакота
 Фрідонія — місто, штат Пенсільванія
 Фрідонія — місто, штат Вісконсин
 Фрідонія — поселення, штат Нью-Йорк
 Фрідонія — поселення, штат Вісконсин
 Фрідонія — переписна місцевість, штат Алабама
 Фредонія — невключена територія в штаті Техас

Фредонія — містечко і муніципалітет в департаменті Антіокія